Chezelles (Indre)
 Chezelles (Indre-et-Loire)